

Sigle 
 Alchilpoliglucosidi  – un gruppo di sostanze con proprietà tensioattive
 Angiosperm Phylogeny Group  – un gruppo di botanici sistematici per lo studio tassonomico delle piante angiosperme
 Apparecchio di punteria generale  – uno strumento ottico-meccanico utilizzato nei sistemi di puntamento delle navi da guerra
 Associazione partigiani giuliani
 Automated Password Generator  – uno standard per la generazione automatica di password casuali

Codici 
 apg – codice ISO 639-3 della lingua amapanang